Westerbroek steht für:

 Westerbroek (Straelen), Ortsteil der Stadt Straelen (Niederrhein), Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Westerbroek (Niederlande), Ort in Midden-Groningen, Niederlande